Мирко Богатај (Кршко, 1. јануар 1942 — Љубљана, 22. децембар 2007) је био југословенски и  словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1965. || Истим путем се не враћај || /
|-
| 1967. || Прича које нема  || Пианист
|-
| 1967. || На авионима од папира || /
|-
| 1969. || Седмина  || Попа
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Са друге стране  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Трансфер  || Рок Травен
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1942.
Умрли 2007.
Словеначки глумци
Југословенски глумци